Пламенац се може односити на:
 Пламенац (животиња) (Фламинго), врста птица
 Пламенац (презиме), презиме из Црне Горе које води поријекло из племена Бољевићи из Црмничке нахије и може да се односи на:
 Арсеније Пламенац
 Илија Пламенац
 Туро (Спиридон) Стевов Пламенац
 Раде Туров Пламенац
 Јован Петров Пламенац
 Јован С. Пламенац
 Владислав Пламенац